Abd al-Hamid Kishk (en arabe : عبد الحميد كشك), ( - ) était un religieux musulman sunnite égyptien.

Biographie 
Abd al-Hamid Kishk est né le  à Shubrakhit, un petit village près d'Alexandrie. Son père est mort avant qu'Abd al-Hamid n'atteigne l'âge d'être scolarisé. Néanmoins, il rejoint une des écoles d'Al Azhar et, à l'âge de 12 ans, il a mémorisé le Coran. Ce fut à cet âge qu'il tomba malade et perdit la vue. Néanmoins, au lieu de se démoraliser, la perte de sa vue l'encouragea à apprendre plus et à persévérer plus en avant. Il obtint le grade d'érudit de la faculté d'Ûsûl ad-Dîn d'Al Azhar et fut recruté comme Imam, donnant des khutbas  à travers l'Égypte.

En 1964, il obtient la Chaire (minbar) de la mosquée d'Aïn al-Hayat au Caire comme sa plateforme opérationnelle. Après une critique verbale du gouvernement égyptien, il fut emprisonné en 1965 pour deux années et demie. Le sommet de sa renommée fut entre 1967 et le début de 1980 quand des foules de  personnes venaient régulièrement écouter ses sermons du vendredi, souvent, à la mosquée du district de Kobry Al Koba, au Caire. Il fut particulièrement célèbre et apprécié.

Il fut arrêté peu de temps avant l'assassinat d'Anouar el-Sadate mais fut relâché par Hosni Moubarak en 1982, interdit de prêche en public et consigné à résidence. Néanmoins, ses cassettes enflammées ont continué à être largement diffusées. La mosquée où il prêchait fut transformée en un centre de santé publique.

Il est mort le vendredi , en pleine prière.

Renommée 
L'auteur Gilles Kepel écrit à propos de la renommée du cheikh:

Notes et références

Liens externes 
 
 Abd al-hamid Kishk
 Abd al-hamid Kishk (Funcova)

Membre des Frères musulmans
Membre d'une faction armée islamiste
Personnalité politique égyptienne
Théologien musulman du XXe siècle
Étudiant de l'université al-Azhar
Religieux égyptien
Naissance en mars 1933
Décès en décembre 1996
Aveugle égyptien
Décès à 63 ans